Mystics bezeichnet: 

 The Mystics, eine US-amerikanische Rhythm-and-Blues-Gesangsgruppe
 Washington Mystics, ein WNBA-Basketball-Franchise